Wawern ist der Name folgender Gemeinden in Rheinland-Pfalz, Deutschland:

 Wawern (Eifel) im Eifelkreis Bitburg-Prüm
 Wawern (Saar) im Landkreis Trier-Saarburg